Тим Соба́кин (настоящее имя Андре́й Ви́кторович Ивано́в; 2 января 1958, Жёлтые Воды, УССР) — советский и российский детский писатель, поэт, журналист и редактор.

Биография 
Тим Собакин окончил в 1981  году  Московский инженерно-физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»), работал программистом. 

В 1985 году сменил профессию, став журналистом, в 1987 году окончил факультет журналистики МГУ. 

Публикуется с 1983 года. С 1988 года занимается только литературным трудом, пишет стихи и рассказы для детей, публиковался в журналах «Весёлые картинки», «Мурзилка», «Пионер», «Октябрь». 

В 1990—1995 годах был главным редактором детского журнала «Трамвай», затем литературным редактором журналов «Колобок», «Куча мала», «Филя», «Синдбад». 

Автор нескольких книг, выходивших в крупных издательствах «Детская литература», «Дрофа» и других.

Основной творческий принцип Собакина — интеллектуальная игра. Автор предлагает читателю изменить привычные представления о реальности, представить мир иным.

Библиография 
 Дом для муравьёв. — М., 1989.
 Всё наоборот. — М.: Малыш, 1990
 Из переписки с Коровой. — М.: Детская литература, 1991.
 Собака, которая была кошкой. — М.: Детская литература, 1995.
 Без ботинка. — М.: Самовар, 1998.
 Игра в птиц. — М.: Дрофа, 2000.
 Песни бегемота. — М.: Дрофа, 2000.
 Заводной мир:стихи, сказки, песни. - М.: АСТ Астрель, 2007.
 Музыка. Львица. Река. — М.: Арт Хаус Медиа, 2011.

Фильмография 
  — И вот плывёт воздушный слон (мультфильм) — песни на стихи.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Тим Собакин на сайте «Журнальный зал»
 Тим Собакин на сайте BiblioГид
 Михаил Яснов. Дом для муравьёв, который построил Тим Собакин
 Тим Собакин: Хорошая сказка — дело объективное
 Тим Собакин на сайте иронической и юмористической поэзии
 Тим Собакин: «Одна десятая»

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Русские поэты
Детские поэты
Выпускники факультета журналистики МГУ
Литераторы, известные под псевдонимами
Выпускники МИФИ